Mittagskogel is de naam van meerdere bergen in de Oostenrijkse Alpen, waar voor noordelijk gelegen plaatsen de zon rond het middaguur boven de berg staat.
Bergen met deze naam zijn:
Mittagskogel (Ötztaler Alpen), een 3159 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in Tirol
Mittagskogel, een 2825 meter hoge zijtop van de Nederkogel, ook in de Ötztaler Alpen in Tirol
Mittagskogel (Salzburg), een 2167 meter hoge berg in Salzburg
Mittagskogel (Karinthië), een 2145 meter hoge berg op de Oostenrijks-Sloveense grens in de Karawanken in Karinthië
Mittagskogel, een 2092 meter hoge berg in Salzburg
Mittagskogel, een 2041 meter hoge berg in Salzburg
Kleiner Mittagskogel, een 1815 meter hoge buurtop van de Mittagskogel op de Oostenrijks-Sloveense grens.
Mittagskogel, een 1627 meter hoge berg in Karinthië
Mittagskogel, een 1595 meter hoge berg in de Kitzbüheler Alpen in Tirol
Mittagskogel, een 1577 meter hoge berg in Karinthië
Mittagskogel (Neder-Oostenrijk), een 682 meter hoge berg in Neder-Oostenrijk